Лим Джэбом (, ; род. 6 января 1994, более известный как JB и Jay B) — южнокорейский певец, автор песен, продюсер, танцор и актёр. Является лидером бойбенда GOT7, а также участником дуэтов JJ Project и Jus2. В 2012 году дебютировал как актёр в дораме «Одержимые мечтой 2» и уже через год сыграл одну из второстепенных ролей в мелодраме «Когда человек влюбляется».

Карьера

2009—2014: Ранняя жизнь и начинания в карьере 
Лим Джэбом родился 6 января 1994 года в городе Кояне Республика Корея.
В детстве и подростковом возрасте Лим занимался брейк-дансом. В 2009 году он пошёл на открытое прослушивание JYP Entertainment вместе с Джинёном, и оба успешно прошли его, заняв первое место, а затем подписали с агентством контракт, став трейни. В 2011 году, уже под псевдонимом Джейби, он прошёл прослушивание на главную роль в дораме «Одержимые мечтой 2», показ которой стартовал 16 января 2012 года с 16 эпизодами.

В мае 2012 года JB и Джинён дебютировали как дуэт в JJ Project с мини-альбомом Bounce. Клип для заглавного трека «Bounce» было выпущено 19 мая.

11 марта 2013 года было объявлено, что JB появится в роли Со Миджу в новой дораме «Когда человек влюбляется». 16 января 2014 года два участника JJ Project дебютировали в составе группы из семи человек под названием Got7.

2015—настоящее время: Сольная деятельность 
В 2015 году GOT7 снялись в дораме «Рыцарь мечты», исполнив супергеройские версии самих себя; главную женскую роль исполнила Сон Ха Юн.
24 ноября 2017 года стало известно, что JB пожертвовал 10 миллионов вон в Фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Пхохане.

В 2018 году вместе с Югёмом он участвовал в арт-проекте «Collaboran» для марки газированной минеральной воды Perrier с американским мультимедийным артистом Беном Джонсом. Процесс создания был раскрыт через реалити-шоу, выпущенное в мае.

5 марта 2019 года Джейби дебютировал во втором саб-юните Got7 вместе с Югёмом в Jus2, с мини-альбомом Focus с заглавным синглом «Focus On Me».

Авторство и продюсирование песен 
На протяжении карьеры как в JJ Project, так и в GOT7, Джейби не раз становился одним из авторов, композиторов и/или продюсеров песен. На его имя зарегистрировано огромное количество композиций, в их числе «Bad Behavior (나쁜 짓)», «Home Run», «Q», «Tomorrow, Today (내일, 오늘)», «Prove It», «On and On», «Skyway», «Shopping Mall», «Teenager», «You Are», «Eclipse», «Page», «Look» и другие.

Является автором большей части песен GOT7, JJ Project и Jus2. Нельзя так же не сказать о сольной деятельности Джейби, которая имеет большой успех.

Стоит отметить, что именно после «прорыва» Джебома в качестве автора, продюсера и композитора, группа стала набирать обороты и на сегодняшний день является одной из пяти самых популярных k-pop групп в мире.

Личная жизнь 
12 сентября 2014 года Джейби был вовлечён в небольшую автомобильную аварию. Водитель пытался перестроиться на другую полосу, чтобы избежать припаркованного автомобиля, но сзади подъехал автобус, в результате чего машина врезалась в фургон. Ни Джейби, ни кто-либо из стаффа серьёзно не пострадали.

В 2016 году Джейби не участвовал в нескольких концертах Fly Tour и на выступлении на M!Countdown ввиду межпозвоночной грыжи. Он вернулся лишь 24 июня, на концерте Got7 в Сингапуре.

Джейби также обучается в частном университете Конкук.

Дискография

Микстейпы

Как приглашённый артист

Фильмография

Телесериалы

Развлекательные шоу

Награды и номинации

1st KWEB Fest 2015

Примечания 

Актёры Республики Корея
Музыканты Got7